Список матчей Кристин Синклер в составе женской сборной Канады по футболу составлен по материалам, размещённым на сайте Канадской футбольной ассоциации и включает статистику по 316 матчам с 2000 по 2022 год, в которых было забито 190 голов. Согласно сайту Канадской футбольной ассоциации, Синклер провела за основную сборную страны 319 матчей, однако детали трёх игр 2008 года не приводятся. 

Синклер — абсолютная рекордсменка Канады и обладательница одного из самых высоких показателей в мире по количеству игр, проведённых за национальную футбольную сборную. На протяжении большей части своей более чем 20-летней карьеры в сборной Синклер оставалась игроком стартового состава команды и делит с Эми Уолш национальный рекорд по числу сыгранных подряд матчей за сборную (43). Она также является действующей рекордсменкой ФИФА по количеству голов за сборную (среди мужчин и женщин); предыдущий рекорд, принадлежавший Эбби Уомбак, Синклер побила в матче против сборной Сент-Китса и Невиса, забив свой 185-й гол за сборную.

Список матчей за сборную Канады 

Всего за время выступлений за сборную: 319 игр (172 победы, 45 ничьих, 102 поражения), 190 голов.

Список матчей за сборную Канады среди девушек (до 19 лет)

Примечания 
 Комментарии

 Источники

Ссылки 
 

Футбольная статистика